Hier vindt men de wedstrijden, spelerskern en statistieken van KVC Westerlo in het seizoen 2019/20.

Spelerskern

Technische Staf

Transfers

Zomer

Winter

Oefenwedstrijden
Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die KVC Westerlo in de aanloop naar het seizoen 2019/20 gespeeld heeft.

Proximus League

Periode 1

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Periode 2

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Totaalklassement

PO 3: Play-off 3

Beker van België

Belgische voetbalclub 2019/20
KVC Westerlo naar seizoen